Кру́пський — старовинне шляхетське та дворянське прізвище (гербової одвічної шляхти — ), слов'янського походження, зокрема білоруське, польське, українське й російське. Історично також розповсюджене серед емігрантів. Етимологічно походить від родового гнізда () селища Крупе та замку Крупе ґміни Краснистав повіту Красноставського воєводства Люблінського республіки Польщі (згідно з історією відноситься до етносу русинів, Червоної Русі).

Поширеність прізвища в Україні 
5 445-е за поширеністю прізвище в Україні. Загалом налічує 908 носіїв. За густиною населення найчастіше зустрічається на Поділлі (1 на 19 974 жителів). Найбільше носіїв прізвища проживають у:
 Києві — 45;
 Павлограді — 41;
 Дніпрі — 31.

Відомі носії 

Крупський (чоловічий варіант прізвища):

 Крупський Адам (1706—†1748) — єзуїт, професор філософії, священник Католицької Церкви у Великому князівстві Литовському.
 Крупський Анатолій Федорович (1958) — український політик.
 Курбський Андрій Михайлович (1528—1583) — шляхтич Великого Князівства Литовського, у Речі Посполитій був записаний під прізвищем Крупський (Krupski) гербу «Леварт»; князь з династії Рюриковичів, московський боярин, воєвода, письменник.
 Крупський Антоні (1889—1948) — професор Цюрихського університету, швейцарський ветеринар.
 Крупський Богдан — золота медаль у легкій атлетиці в Іграх нескорених за 2020 рік.
 Крупський Боніфацій (1822 — †1903) — польський національний та громадський діяч, землевласник, комісар Ігуменського повіту в антиросійському повстанні 1863 р..
 Крупський Віктор Йосипович (1921—2000) — Герой Радянського Союзу, радянський пілот, полковник.
 Крупський Владислав (14.11.1874—†1.12.1934) — очільник гродського суду в м. Бучачі, похований на цвинтарі «Федір».
 Крупський Володимир Аркадійович (1960) — президент адвентистів України.
 Крупський Володимир Володимирович (14.04.1970, Гадяч -10.01.2019, ООС) — військовослужбовець 72 ОМБр.
 Крупський Володимир Миколайович — професор факультету математики МДУ.
 Крупський Володислав (1882—1947) — швейцарський фольклорист, етнограф.
 Крупський Дмитро Іванович (1925-) — член ОУН, був в лавах УПА.
 Крупський Єжи (1472—1548) — польський дипломат, воєвода м. Белз, королівський радник, володар селища Крупе та засновник фортеці «Крупе» (фамільний герб «Корчак»).
 Крупський Йосип Григорович (1934—2014) — білоруський художник.
 Крупський Іван Васильович (1901—1988) — радянський військовий пілот, воєначальник, генерал-майор авіації.
 Крупський Іван Васильович (14.06.1951, м. Самбір) — журналіст, історик, професор, кандидат історичних наук.
 Крупський Іван Йосипович (1922—2003) — український графік.
 Крупський Іван Лазаревич (1926—1987) — Герой Соціалістичної Праці
 Крупський Кирило Кирилович (1811—1896) — військовий священник (капелан) у Православній Церкві Російської імперії, магістр теологічних наук.
 Крупський Максим Павлович (23.01.1977 р., м. Уфа) — актор.
 Крупський Мацей — перший цехмістр ольстерників та римарів
 Крупський Миколай (1919—2018) — бригадний генерал Польщі.
 Крупський Михайло Олександрович (1902—1975) — професор, інженер-контрадмірал ВМФ СРСР (племінник Н. К. Крупської).
 Крупський Олександр Іванович (1875—1943) — професор, лікар-акушер-гінеколог, депутат Центральної Ради Української Народної Республіки.
 Крупський Олександр Кирилович (1845—1911) — професор, хімік-технолог, дійсний статський радник Російської імперії.
 Крупський Олександр Костянтинович (1960) — заслужений майстер спорту СРСР, чемпіон Європи й чемпіон СРСР.
 Крупський Олексій (1978) — гітарист (Німеччина).
 Крупський Павло — старшина УГА, директор школи, батько письменниці Марії-Андріяни Кейван (1914, с. Задубрівці, Станіславівщина — 2002, м. Монреаль, Канада)
 Крупський Павло Пилипович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу, десантник (військова розвідка), сержант.
 Крупський Петро (1972) — польський народний музикант, віленський цимбаліст.
 Крупський Станіслав (, ; *1839-1900) — письменник, лікар.
 Степан Бабоніч Крупський (Босанска-Крупа) — граф у Боснії й Герцеговині ().
  — канонік Холмський, підстолій Холмський.
  (1520—†1566) — староста Городельський.
  — державний діяч Польщі, воєвода Новогрудського воєводства II-ї Речі Посполитої (червень — 17 жовтня 1921 р.).
 Крупський Ян (1924) — польський альпініст, гірський рятувальник.
  — декан Львовський, кантор Сандомирський.
 Крупський Ян Непомуцен Казимир (1799—1856) — засновник польської стенографії, письменник, журналіст.
  — королівський секретар Корони Польщі.
  (†1571) — підчаший Холмський.
 Крупський Януш (1951—2010) — польський історик, державний діяч Польщі.
 Крупський Ярослав (07.07.1969 р.нар. Вейхерово) — польський футболіст клубу «Arka Gdyni», воротар екстра-класу, тренер.

Крупська (жіночій варіант прізвища):

 Крупська

Псевдоніми 
 Кароль Естрейхер (старший) псевдонім «Крупський» Krupski (*1827-†1908) — доктор філософських наук, польський бібліограф.
 Крупнов Анатолій Германович псевдонім «Крупський» (*1965-†1997) — російський музикант, поет, співак.
 Костянтин Щербина псевдонім Крупський Костянтин (*1 вересня 1972) — український журналіст, теле-ведучий та радіо-ведучий, шоумен.
 Хаїм Аріав псевдонім «Крупський Хаїм» (1895—1957) — ізраїльський громадський та політичний діяч.

Топоніми 
 
 Крупський район
 Ґміна Крупський Млин
 Крупський Млин
 Крупський (Гулькевицький район)
 Острів Крупський
 Крупський (Сальський район)

Гідронім

Інше 
 марка «Крупський» — виробництво круп та цукру у м. Дніпро.
 марка «Крупська» — виробництво кондитерської продукції у м. Санкт-Петербурзі.
 «Крупський вісник»  — білоруська газета, Свідоцтво про реєстрацію № 74 від 4 березня 2009 р., видане Міністерством інформації Республіки Білорусь.
 «Крупський» — лісове господарство.
 «Крупський» — готель у СПБ
 видавництво «Крупський» (Польща) — .‏
 Крупський Співтовариші — рок-гурт.

Див. також 

 Крупські
 Крупська
 Крупське
 Крупа (прізвище)

Примітки

Джерела 

 стор. 729 том IV, «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» … toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1880—1902 r., w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. 
 Bastejowy zamek szlachecki Krupe  
 Krupe 
 Orchowo 

Крупські
Багатозначні топоніми